Москва-Станколи́т (в расписаниях ЦППК — Станколит) — временно недействующий остановочный пункт в Москве на Алексеевской соединительной линии между станциями Москва-Бутырская и Москва-Рижская.

История 
Открыт в 1964 году. Назван по одноимённому заводу. До закрытия остановочный пункт принимал пригородные поезда, следующие транзитом с Белорусского направления направления на Курское и обратно.

Ранее имел статус станции (полное название Москва-Станколит), существовали дополнительные станционные пути. Кроме двух главных путей перегона, у платформы проходят два дополнительных неэлектрифицированных пути.

C 21 ноября 2019 года в связи с открытием МЦД транзитное движение с Курского на Белорусское направление приостановлено, пригородное движение через Станколит прекращено. Согласно неофициальной перспективной карте от НИИ «Мостранспроект», остановочный пункт может открыться после 2025 года в составе линии МЦД-4.

Расположение и пересадки 
Выходы к Складочной улице и улице Двинцев. К югу от платформы расположен железнодорожный переезд, к северу — эстакада через пути Рижского направления.

Инфраструктура 
Состоит из одной островной платформы. Здание билетной кассы в 1990-е годы было снесено. C 8 августа 2012 года ежедневно до 19:00 на платформе работал разъездной кассир. Позже здание кассы было восстановлено (работало до 18:55), установлен маленький крытый павильон для ожидания поезда.

Общественный транспорт

Наземный транспорт 
До снятия трамвайной линии на улице Двинцев в 2002 году была пересадочным узлом на трамвай.

Автобусы 

 126: Складочная улица — Станколит —  —  —  —  —

В культуре 

 Платформе посвящён трек Stankolit исполнителя Nkdesa.

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Бывшие железнодорожные станции
Алексеевская соединительная линия
Железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-4